Alessia Maurelli – ginnasta italiana, capitana della Nazionale di ginnastica ritmica dell'Italia
 Francesco Maurelli – esperantista italiano
 Mario Maurelli – arbitro di calcio italiano
 Olivier Maurelli – pallamanista francese